SXD steht für:
 Sophia Antipolis Heliport (IATA-Code), Heliport in Valbonne, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Frankreich
 Sunexpress Deutschland (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft

SxD steht für:
 Social Interaction Design, siehe Interaktionsdesign #Soziale Interaktionsgestaltung

.sxd sind Dateiendungen folgender Anwendungen:
 OpenOffice.org Draw File
 StarOffice Draw File
 FileViewPro

SXD